Макси́мов (Макси́мова) — русская фамилия, образованная от имени Максим, и топоним. В Списке общерусских фамилий занимает 65-е место.

Максимов

А 
 
 
 
 
 
 
 
 Максимов, Антон Львович (род. 1970) — российский химик, член-корреспондент РАН (2019).
 Максимов, Аркадий Леонидович (род. 1949) — советский и российский физиолог.

Б 
 Максимов, Беата (род. 1967) — польская дзюдоистка.

В 
 Максимов, Вадим Игоревич (род. 1957) — советский и российский театровед, режиссёр.
 Максимов, Валерий Алексеевич (род. 1938) — советский и российский учёный и клиницист.

Г 
 Максимов, Гавриил Михайлович (? —1882) — российский артист.
 Максимов, Геннадий Григорьевич (род. 1940) — советский и российский учёный, специалист по токсикологии и гигиене труда.
 
 Максимов, Глеб Юрьевич (1926—2001) — советский учёный и инженер-конструктор, кандидат технических наук.

Д

Е

И 
 
 Максимов, Игнатий сын Шпилин (?—1651, Москва) — русский колокольный и пушечный мастер, ученик Андрея Чохова.
 
 
 Максимов, Иосиф Карпович (1912—1985) — Герой Социалистического Труда.

К 
 Максимов, Капитон Александрович (1923—1989) — врач, Герой Социалистического Труда.
 Максимов, Кондрат Евдокимович (1894—1981) — советский художник.

Л 
 Максимов, Лев Алексеевич (1927—1994) — советский кинооператор-документалист. 
 
 Максимов, Лукьян Максимович (16?—1708) — атаман Войска Донского.

М 
 Максимов М. — артист Императорской петербургской сцены.
 
 Максимов, Марк Давыдович (1918—1986) — советский поэт, драматург и переводчик, журналист, специальный корреспондент.
 Максимов, Матео (1917—1999) — цыганский писатель, пастор.
 
 Максимов, Мокей Мартынович (? —1919) — белый офицер, участник Гражданской войны, Генерального штаба штабс-капитан.

Н

П 
 Максимов, Павел Хрисанфович (1892—1977) — советский писатель.
 Максимов, Поликарп Архипович (1854—1910) — артиллерист, офицер Главного артиллерийского управления, создатель квадранта для полевых орудий русской армии.

Р 
 Максимов, Роман (род. 1995) — латвийский футболист.

С 
 Максимов, Семён Алексеевич (1899—?) — удмуртский государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР и РСФСР.

Т 
 Максимов, Тимофей Максимович (1917—1973) — Герой Советского Союза.

Ф

Х

Ю

Я 
 Максимов, Яков Павлович (1874 — после 1907) — крестьянин, депутат II Государственной думы Российской империи.

Составные фамилии 
 Евгеньев-Максимов, Владислав Евгеньевич (наст. фамилия Максимов; 1883—1955) — литературовед, профессор Ленинградского университета.
 Максимов-Диковский, Вениамин Адамович (1900—1938) — советский государственный и партийный деятель.



Топоним 
 Максимов — хутор в Ростовской области.
 Максимов — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.

См. также

Примечания